Ами́лькаре Понкье́лли (31 августа 1834 — 16 января 1886) — итальянский оперный композитор.

Биография 
Родился в коммуне Падерно-Фазоларо (впоследствии переименованное в Падерно-Понкьелли) близ Кремоны. Отец, владелец лавки, был деревенским органистом и стал первым учителем сына, который в возрасте девяти лет был принят в Миланскую консерваторию. И уже в десять лет он написал свою первую симфонию. Учился у Альберто Маццукато. Диплом об окончании консерватории он получил в  году. Два следующих года он служил органистом в кремонской церкви Сант-Иларио; затем — капельмейстером Национальной гвардии в Пьяченце. 

В  году он написал свою первую оперу «» (по историческому роману Алессандро Мандзони). Первые постановки прошли практически незамеченными, что заставило композитора перебиваться мелкими музыкальными заработками в маленьких Пьяченце и Кремоне. Он сочинил более 200 произведений для духового оркестра, праздничные и похоронные марши, вариации на народные песни. Но в  году постановка новой редакции его «Обручённых» в миланском , наконец, принесла Понкьелли успех и заказы. С ним заключил контракт музыкальный издательский дом Рикорди («G. Ricordi & Co.»); в знаменитом «Ла Скала» также для него нашлось место. В  году Понкьелли упрочил свой успех балетом Le Due Gemelle («Два близнеца»). В этом же году была написана одноактная, только для одного певца (баритона), опера «Вечный говорун». В 1874 году композитор женился на певице  (1845—1921), происходившей из музыкальной семьи.

В  году была поставлена и имела большой успех заказанная «Ла Скала» опера «» по поэме польского романтика Адама Мицкевича «Конрад Валленрод»; в следующем году прозвучала кантата «Приношение Доницетти». В  году опера «Джоконда» по драме Виктора Гюго принесла автору настоящий триумф. В  году он сочинил оперу «» (либретто  по известной притче 15-й главы Евангелия от Луки) и в этом же году занял должность профессора композиции Миланской консерватории, год спустя — должность капельмейстера кафедрального собора Санта-Мария Маджоре в Бергамо, а в 1884 году получил приглашение в Санкт-Петербург, где были поставлены его «Джоконда» и «Литовцы» (под названием «Альдона»). В  году был создан «Гимн памяти Джузеппе Гарибальди». В последней своей опере «» () он вновь, как и в «Джоконде», обратился к пьесе Виктора Гюго. 

Творчество А. Понкьелли оказало значительное влияние на итальянскую музыкальную культуру; среди его учеников были Джакомо Пуччини и Пьетро Масканьи.

Умер Понкьелли в возрасте 51 года в Милане.

См. также 
 Список опер Амилькаре Понкьелли

Память 
В честь персонажа оперы Амилькаре Понкьелли «Джоконда» Лауры, возможно назван астероид (467) Лаура, открытый в 1901 году. Изображён на итальянской почтовой марке 1986 года.

Ссылки 
 А. Кенигсберг Биография на Belcanto.ru
 Опера «Джоконда» на Belcanto.ru
 
 Марка к 100-летию со дня смерти Понкьелли

Академические музыканты Италии
Оперные композиторы
Балетные композиторы Италии
Преподаватели Миланской консерватории имени Джузеппе Верди
Похороненные на Монументальном кладбище (Милан)